Léon-Joseph Billotte (1815-1886), peintre français 
Gaston Henri Gustave Billotte (1875-1940), général français, père du général Pierre Billotte 
Pierre Armand Gaston Billotte (1906-1992), général et homme politique français, fils du général Gaston Billotte 
René Billotte (1846-1915), peintre français